Абдулла́х ибн Муха́ммад () — арабское имя.

 Абдуллах ибн Мухаммад (610-е — 615) — один из сыновей пророка Мухаммеда и его первой жены Хадиджи бин Хувайлид.
 Абу Хашим Абдуллах ибн Мухаммад (ум. до 703) — шиитский лидер, сын Мухаммада ибн аль-Ханафийя, которого он сменил на посту главы шиитов-кайсанитов.
 Абдуллах ибн Мухаммад ас-Саффах (722—754) — арабский халиф с 750 года, первый из династии Аббасидов.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Мансур (ум. 775) — один из правителей Арабского халифата, стоявший у истоков государства Аббасидов, основатель и строитель крупнейшего города средневекового мира — Багдада.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-‘Абси (Ибн Абу Шейба) (775—849) — мусульманский богослов, хадисовед, хафиз, автор сборников хадисов и толкований Корана.
 Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдуррахман (ум. 912) — эмир Кордовы (888—912) из династии Омейядов; сын Мухаммада I и брат аль-Мунзира.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Багави (830—929) — мусульманский улем, известный мухаддис.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Ансари (1006—1089) — персидский поэт, суфий-ханбалит.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Муктади (1056—1094) — халиф из династии Аббасидов, правивший с 1075 по 1094 год.
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Айяши (1628—1679) — марроканский путешественник, писатель, исламский богослов, автор путевых заметок.
 Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб  (1751—1828) — исламский богослов из рода Аль Шейх, сын Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и его духовный преемник.
 Абдуллах ибн Мухаммад ат-Таиша  (1843 или 1846 — 1899) — правитель независимого махдистского государства на территории современного Судана в 1885—1898 годах. 
 Абдуллах ибн Мухаммад аль-Харари  (1910—2008) — исламский теолог, основатель джамаата ахбаш.